Département du Calvados :
 Château d’Aubigny à Aubigny.
 Château d’Aubigny à Cahagnes.

Département du Cher :
 Château des Stuarts, ou château d’Aubigny, à Aubigny-sur-Nère.

Département de la Moselle :
 Château d’Aubigny à Aubigny, écart de la commune de Coincy.